Die 104. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2000/01 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten vier Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die vier Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

|}
 Neuchâtel Xamax, FC Aarau, FC Luzern und BSC Young Boys sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die zwei Tabellenletzten steigen in die 1. Liga ab.

|}
*Halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
 FC Wangen bei Olten und FC Solothurn steigen in die 1. Liga ab.

Zuschauerzahlen 

 Zuschauerdurchschnitt NLA – 6.204
 FC Basel – 15.152
 FC St. Gallen – 10.317
 GC Zürich – 7.583
 FC Sion – 7.283
 FC Zürich – 6.056
 FC Lugano – 5.325
 FC Luzern – 4.857
 Servette FC – 4.583
 FC Aarau – 3.895
 Neuchâtel Xamax FC – 3.800
 Lausanne-Sports – 3.564
 Yverdon-Sports FC – 2.036

2001
Fußballsaison 2000/01